Никита Сироткин:
 Сироткин, Никита Игоревич (род. 1993) — российский хоккеист.
 Сироткин, Никита Сергеевич (род. 1978) — российский лингвист.